Față se poate referi la:
 față:
 1 - partea anterioară a capului omului și a unor animale, formată din oasele faciale, maxilarul superior și inferior, acoperite de mușchii faciali; chip, figură.
 2 - partea anterioară a corpului omenesc și a unor animale.
 3 - expresie a feței umane; mină, fizionomie.

 față - în matematică, fiecare dintre suprafețele plane care mărginesc un poliedru; fiecare dintre planele care formează un diedru.

 față - persoană, personaj. Față bisericească - reprezentant al bisericii; Fețe simandicoase.
 față - suprafață (în special a Pământului, a apei).
 față - avers (în opoziție cu revers).
 față - prima pagină a fiecărei file dintr-o carte sau dintr-un caiet.
 față - partea de deasupra, expusă vederii și mai aleasă, a unor articole alimentare de vânzare.
 față - partea lustruită, poleită, finisată atent etc. a unui obiect; partea finită, expusă vederii, a unei țesături (în opoziție cu dosul ei).
 față - partea exterioară a unei construcții; fațadă.
 față - partea dealului (sau a muntelui etc.) orientată spre soare sau spre miazăzi. 
 față de masă - material textil, plastic etc. folosit spre a acoperi o masă (când se mănâncă sau ca ornament).
 față de pernă (sau de plapumă) - învelitoare de pânză în care se îmbracă perna (sau plapuma).